Fenómenos puede referirse a:

 Fenómeno Personas excepcionales consideradas frikis''.
 Fenómenos (2007), programa de televisión española de laSexta.
 Fenómenos''' (2012-2013), serie de televisión española de Antena 3.